Андре́й Крыло́в: Крылов, Андрей (род. 1973) — эстонский футболист.
 Крылов, Андрей Геннадиевич (род. 1959) — гитарист, композитор, поэт.
 Крылов, Андрей Евгеньевич (род. 1955) — российский литературовед, текстолог, библиограф.
 Крылов, Андрей Иванович (род. 1956) — советский пловец.
 Крылов, Андрей Иванович (1747—1810) — деятель поморской церкви.
 Крылов Андрей Порфирьевич (1929—2020) — художник, сын одного из Кукрыниксов
 Крылов, Андрей Прохорович (1738—1778) — российский офицер, отец поэта-баснописца И. А. Крылова
 Крылов, Андрей Серджевич (род. 1956) — российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией математических методов обработки изображений факультета ВМК МГУ.